Zawody w pływaniu na 16. Mistrzostwach Świata w Pływaniu rozegrano w dniach 2–9 sierpnia 2015 na stadionie Kazań Ariena. Rozegrano 42 konkurencje. Największą ilość medali oraz pierwsze miejsce w klasyfikacji medalowej zdobyli reprezentanci Stanów Zjednoczonych. Najwięcej medali spośród zawodników zdobyła Amerykanka Katie Ledecky, która w Kazaniu zwyciężała pięciokrotnie, w tym raz w wyścigu sztafetowym. W czasie trwania mistrzostw ustanowiono 12 rekordów świata oraz osiem rekordów imprezy.

Program 
Źródło:

Medaliści

Mężczyźni 
Źródło:

Kobiety 
Źródło:

Legenda: WJ – rekord świata juniorów, CR – rekord mistrzostw świata

Konkurencje mieszane 
Źródło:

Klasyfikacja medalowa 
Źródło:

Rekordy

Rekordy świata 
Źródło:

Rekordy mistrzostw świata 
Źródło:

Przypisy